integrált áramkör, szilíciumlapra épített kicsiny elektronikai eszközök és az ezeket összekötő vezetékhálózat összessége
CPU, a számítógép központi vezérlőegysége
mikroprocesszor, minden processzorfunkciót ellátó integrált áramkör
Chip, Prolog alapú programozási nyelv
CHIP–8, 1970-es években használt, videójáték-programozási nyelv
Chip, az átvitel alapegysége a CDMA-ban
Chip, német számítástechnikai magazin
Chip, a Chromatin immunoprecipitation nevű genetikai jelenség rövidítése
SCHIP (State Children's Health Insurance Program), az Amerikában működő Állami Gyermek Egészségbiztosítási Program rövidítése
burgonyaszirom
Chips (duó), svéd énekes duó (1979–83)
Chip és Dale – A Csipet Csapat, a The Walt Disney Company által készített rajzfilm egyik mókusának a neve